

Дахана — село, район імені Мір Саїда Алії Хамадоні, Хатлонська область
 Дахана — село, Даханський джамоат, Кулобський район, Хатлонська область